Bula pontifícia - documento expedido pela Santa Sé
Bula (medicamento) - folha com informações sobre medicamentos
Bula (Guiné-Bissau) - um dos setores da Guiné-Bissau
Bula (banda) - banda de rock brasileira

Desambiguação
Desambiguações de topônimos